Кристиан Фридрих Фрайер (Christian Friedrich Freyer) — немецкий энтомолог.

Биография 
Ещё будучи ребёнком, Фрайер интересовался бабочками. В 1820 году он переселился из Вассертрюдингена в Аугсбург, где получил место протоколиста в магистрате. По сообщениям современников, в Аугсбурге он собирал с неутомимым усердием в своё свободное время множество самых различных видов бабочек. Через 8 лет проживания в Аугсбурге Фрайер начал издавать свои лепидоптерологические публикации. В качестве хранителя экспозиции по энтомологии Фрайер заботился об энтомологической коллекции основанного в 1846 году в Аугсбурге Естественноисторического союза, сегодняшний Естественнонаучный союз Швабии.

Фрайер впервые описал 245 видов бабочек, из них 193 вида ночных мотыльков и 52 вида дневных бабочек. Его наследие хранится в Зенкенбергском музее.

Труды 
 1828- 1830: Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge mit Abbildungen nach der Natur.
 1833- 1858: Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur.
 1839: Die schädlichsten Schmetterlinge Deutschlands für Forstmänner, Lehrer, Oekonomen, Gartenbesitzer und Volksschulen.
 Die Falter der Merian. Systematisch bestimmt und erläutert und mit Anmerkungen versehen von C. F. Freyer in Augsburg.
 1858: Die Falter in der Umgebung des kgl. Lustschlosses Hohenschwangau.
 1860: Die Falter um Augsburg.

Примечания

Литература 

 Olivier, A.(2000): Christian Friedrich Freyer’s „Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur“: an analysis, with new data on its publikation dates. Beitr. Ent. 50(2), S. 407-486.
 Pfeuffer, E.(2000): Zur Schmetterlingssammlung von Christian Friedrich Freyer (1794-1885) im Jura-Museum Eichstätt. Archaeopterix 18, S. 67-73.
 Von der Natur fasziniert ...  Frühe Augsburger Naturforscher und ihre Bilder (Jacob Hübner, Gottlieb Tobias Wilhelm, Christian Friedrich Freyer, Johann Friedrich Leu, Jakob Friedrich Caflisch, Andreas Wiedemann), herausgegeben von Eberhard Pfeuffer, Augsburg: Wißner-Verlag 2003, ISBN 978-3-89639-392-0
 Wulzinger (1887): Nekrolog. Christian Friedrich Freyer. Berichte des Naturhistorischen Vereins Augsburg 29, S. XLIII-XLVI.

Энтомологи Германии
Лепидоптерологи